Адмета:

 Адмета — героиня древнегреческой мифологии.
 (398) Адмета — небольшой астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C.

См. также 
 Адмет (значения)